

Lokalizacje

Niemcy 
 Esbach – dzielnica Herrieden
 Esbach – dzielnica Kulmbachu
 Dörfles-Esbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Coburg
 Esbach – rzeka, dopływ Menu